Westlake bezeichnet

Orte in Australien:
 Westlake (Queensland), ein Vorort von Brisbane

in Neuseeland:
 Westlake (Neuseeland), ein Vorort von Auckland

in den Vereinigten Staaten:
 Westlake (Daly City), Kalifornien
 Westlake (Los Angeles), Stadtteil (Neighbourhood) von Los Angeles, Kalifornien
 Westlake (Florida), Gemeinde im Palm Beach County, Florida
 Westlake (Georgia), Geisterstadt im Twiggs County, Georgia
 Westlake (Idaho), Ort im Idaho County, Idaho
 Westlake (Louisiana), Kleinstadt im Calcasieu Parish, Louisiana
 Westlake (Maryland), Ort im Micomico County, Maryland
 Westlake (Montana), Ort im Gallatin County, Montana
 Westlake (Ohio), Stadt im  Cuyahoga County, Ohio
 Westlake (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Lane County, Oregon
 Westlake (Texas), Town im Denton und im Tarrant County, Texas
 Westlake (Washington), Ort im Grant County, Washington
 Westlake Corner, census-designated place im Franklin County, Virginia
 West Lake Hills, Stadt im Travis County, Texas
 Westlake Village, Stadt im Los Angeles County, Kalifornien

Personen:
 Alice Westlake (1842–1923), englische Frauenrechtlerin und Künstlerin
 Clive Westlake (1932–2000), britischer Songwriter
 Donald E. Westlake (1933–2008), US-amerikanischer Schriftsteller
 Henry D. Westlake (Henry Dickinson „H.D.“ Westlake; 1906–1992), britischer Althistoriker
 John Westlake (1828–1913), englischer Jurist und Sozialreformer
 Julia Westlake (* 1971), deutsche Fernsehmoderatorin

Firmen:
 Westlake, einen kanadischen Reifenhersteller